Боски () — фамилия итальянского происхождения.

Известные носители:
 Боски, Джованни Карло (1715—1788) — папский кардинал.
 Боски, Джулио (1838—1920) — итальянский кардинал.
 Боски, Лука (род. 1972) — сан-маринский политик и предприниматель; капитан-регент Сан-Марино в 2019—2020 годах.
 Боски, Мария Элена (род. 1981) — итальянский политик.